Il torneo di singolo maschile di tennistavolo si è svolto dal 24 al 30 luglio 2021 al Tokyo Metropolitan Gymnasium di Tokyo.

Il torneo è stato vinto dal cinese Ma Long.

Programma

Teste di serie 
I primi 16 giocatori accedono direttamente al terzo turno.

  'Fan Zhendong 
  Ma Long   Tomokazu Harimoto (ottavi di finale)  Hugo Calderano (quarti di finale)  '''Lin Yun-ju 
  Mattias Falck (terzo turno)
  Dimitrij Ovtcharov  Timo Boll (ottavi di finale)''

  Jang Woo-jin (ottavi di finale)
  Jeoung Young-sik (quarti di finale)
  Liam Pitchford (terzo turno)
  Kōki Niwa (ottavi di finale)
  Wong Chun Ting (terzo turno)
  Simon Gauzy (ottavi di finale)
  Quadri Aruna (terzo turno)
  Marcos Freitas (ottavi di finale)

Gli altri 16 accedono direttamente al secondo turno.

  Robert Gardos (secondo turno)
  Darko Jorgić (quarti di finale)
  Chuang Chih-yuan (ottavi di finale)
  Sharath Kamal (terzo turno)
  Kanak Jha (secondo turno)
  Jonathan Groth (terzo turno)
  Tomislav Pucar (secondo turno)
  Wang Yang (terzo turno)

  Gustavo Tsuboi (ottavi di finale)
  Sathiyan Gnanasekaran (secondo turno)
  Emmanuel Lebesson (terzo turno)
  Omar Assar (quarti di finale)
  Anton Källberg (terzo turno)
  Kirill Gerassimenko (terzo turno)
  Ahmed Saleh (secondo turno)
  Daniel Habesohn (terzo turno)

Risultati

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Turno preliminare

Collegamenti esterni
Tabellone 
Tabellone preliminari 

Singolo maschile